Inname van Menen (1578), door Spaansgezinde malcontenten
 Inname van Menen (1579), opnieuw door Staatsen
 Inname van Menen (1582), weer door het Spaanse leger
 Inname van Menen (1645), Fransen veroveren de stad op Spanje
 Inname van Menen (1648), Spanje herovert de stad op Frankrijk
 Inname van Menen (1658), Frankrijk herovert de stad op Spanje
 Beleg van Menen (1706), de Oostenrijkers veroveren de stad op de Fransen na een beleg van 1 maand.
 Beleg van Menen (1744), de Fransen veroveren de stad op de Nederlanders na een beleg van 4 weken.
 Inname van Menen (12 September 1793), inname door de Franse Revolutionairen en bezetting door het Bataafs Legioen.
 Inname van Menen (15 September 1793), herovering door de Oostenrijkers na de Slag bij Kortrijk (1793).
 Inname van Menen (29 April 1794), inname door de Franse Revolutionairen na de  Slag bij Moeskroen.

Menen